Nordallee steht für:
 Nordallee (Lahnstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lahnstein
 Nordallee (Nordhorn), siehe Liste der Baudenkmale in Nordhorn
 Nordallee (Trier)

Siehe auch:
 Nordplatz
 Nordstraße